Le  Championnat d'Amérique du Nord de volley-ball masculin des moins de 19 ans s'est déroulé du  au  à Tijuana, Mexique. Il a mis aux prises les huit meilleures équipes continentales.

Équipes présentes

Compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Phase de classement

Classement 5-8

Classement 1-4

Classement final

Distinctions individuelles 
MVP : Osmany Uriarte 
Meilleur marqueur : Osmany Uriarte 
Meilleur attaquant : Inover Romero 
Meilleur contreur : Jorge Caraballo 
Meilleur serveur : Osmany Uriarte 
Meilleur passeur : Ricardo Calvo 
Meilleur défenseur : Luis Chavez 
Meilleur réceptionneur : Entenza Barbaro 
Meilleur libero : Luis Chavez 

2012
Événement sportif international au Mexique
Compétition de volley-ball au Mexique
Sport au Mexique en 2012
Volley-ball en 2012
Juillet 2012 au Mexique